Meyner ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Stevenson Meyner (1929–1997), US-amerikanische Politikerin
 Robert B. Meyner (1908–1990), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Meiner
 Mainer